Piece by Piece (boek) - autobiografie van Tori Amos
 Piece by Piece (album van Kelly Clarkson) - album van Kelly Clarkson
 Piece by Piece (lied van Kelly Clarkson) - lied afkomstig van bovenstaand album
 Piece by Piece Remixed - remix versie van bovenstaand album
 Piece by Piece (Katie Melua) - album van Katie Melua
 Piece by Piece (lied van Katie Melua) - lied afkomstig van bovenstaand album
 Piece by Piece (John Martyn) - album van John Martyn
 Piece by Piece (film)- een documentaire uit 2004